Yali, groupe ethnique de Papouasie occidentale (Indonésie), parlant le  (langue papoue).
 , Coastwatcher, conseiller du gouvernement local, officier de police, militant politique, prisonnier et soldat papouan-néo-guinéen.
 Deux cyclones tropicaux :
 , qui s'est produit pendant la saison cyclonique du Pacifique Sud 1997-1998.
 , qui s'est produit pendant la .
 Yalı, demeure construite à proximité immédiate du bord de l'eau (presque exclusivement sur le front de mer) à Istanbul (Turquie).
 Yalí, municipalité située dans le département d'Antioquia, en Colombie.
 , créature de la mythologie hindoue, avec le corps d'un lion et quelques traits d'éléphant.
  (Yǎlǐ Xiéhuì, en hanyu pinyin), organisme sans but lucratif cherchant à favoriser la compréhension entre les Chinois et les Américains.
 , école fondée par la Yale-China Association à Changsha (province chinoise du Hunan).
 , site Ramsar à Santo Domingo (Chili).
  (Yet Another Linux Installer), programme d'installation utilisé pour installer certaines distributions Linux, comme Pardus.
 , deuxième plus grand barrage du Viêt Nam, sur le .
 Young African Leaders Initiative (YALI), programme américain visant à forger un réseau actif de jeunes leaders africains.
 San Sebastián de Yalí, municipalité au Nicaragua.
 Poire Ya (en chinois yali 鸭梨 « poire-canard »), cultivar du Pyrus bretschneideri.
 Yali, personnage de The Bubble, film du réalisateur israélien Eytan Fox sorti en 2007.